Burkina 24 est un réseau d'information électronique qui diffuse l'actualité du Burkina Faso en continu 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Historique 
Burkina 24 a été lancé le  par des entrepreneurs de la diaspora burkinabè au Canada. Le siège social de Burkina 24 est à Ouagadougou au Burkina Faso. Le réseau dispose aussi d'un bureau à Montréal et d'un réseau de correspondants en Afrique, en Europe et en Amérique. Inspiré du site d'information américain The Huffington Post, le réseau utilise du journalisme collaboratif pour diffuser de l'information en continu sur plusieurs formats (textes, images et vidéos). Le réseau connaît un grand succès auprès des jeunes burkinabès grâce à son dynamisme sur les réseaux sociaux et ses reportages en direct sur des événements d'importance pour le Burkina Faso (notamment le discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale). 

Le réseau traite aussi de l'actualité internationale grâce à des collaborateurs vivant en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.
Le réseau dispose d'une webtélé, Burkina24 TV qui diffuse des web-documentaires et des émissions de divertissement.

En 2012, Burkina 24 a reçu le prix Gambré d'or, le prix du meilleur site d'organe de presse en ligne du Burkina Faso
, en 2013 et 2014, deux fois le Prix Galian Catégorie Pure player.

Notes et références

Liens externes
 Site officiel
 Site officiel Webtélé

Média au Burkina Faso
Site web en français